Pink Lemonade – album dei Closure in Moscow del 2014
 Pink Lemonade – singolo di James Bay del 2018